Демьян Галактионович Фомичев (1876—1943) — русский архитектор.

Биография 
Родился в 1876 году в деревне Починок Галичского уезда Костромской губернии.

Ушёл во главе бригады плотников-односельчан ушёл на заработки в Санкт-Петербург, где окончил школу десятников и работал техником-архитектором. В 1907 году поступил в Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств. Окончил её по мастерской профессора А. Н. Померанцева в 1915 году, получив звание художника-архитектора.

Умер в 1943 году.

Проекты 
 Воронежская улица, д. 69 — доходный дом. 1900.
 Съезжинская улица, д. 25 — доходный дом. 1901.
 Среднеохтинский проспект, д.№ 38 — здание бань И. З. Захарова. 1901.
 4-я Советская улица, д. 41 — доходный дом. 1901. (надстроен).
 Гаванская улица, д. 5, двор — здание бань. 1901—1902. Совместно с Ф. Д. Павловым.
 Малодетскосельский проспект, д. 25/Батайский переулок, д. 10-12 — доходный дом. 1902.
 Тележная улица, д. 21 — доходный дом. 1902.
 Боровая улица, д. 59, двор — доходный дом. 1903.
 Нарвский проспект, д. 9 — доходный дом. 1903.
 Лиговский проспект, д. 229/Прилукская улица, д. 17 — доходный дом. 1903. Включен существовавший дом.
 Прилукская улица, д. 13 — доходный дом. 1904.
 Лиговский проспект, д. 135 — доходный дом. 1904.
 Малодетскосельский проспект, д. 30 — доходный дом. 1905.
 Большая Пушкарская улица, д. 3, правая часть — доходный дом. 1908.
 Шамшева улица, д. 15б — доходный дом. 1909.
 Улица Академика Павлова, д. 12, правый корпус — здание общества беспроволочного телеграфа и телефона. 1909—1910. (Надстроено).
 8-я Красноармейская улица, д. 15 — доходный дом. 1909—1910.
 Набережная реки Фонтанки, д. 145, левая часть — переулок Макаренко, д. 14 — доходный дом. 1910.
 Улица Ватутина, д. 8 — доходный дом. 1911.
 Улица Куйбышева, д. 10 — доходный дом. 1912—1913.
 4-я линия, д. 21 — доходный дом П. С. Прохорова. 1913—1914.
 Каменноостровский проспект, д. 14 — жилой дом, построенный в советское время
 Малая Посадская, д. 4 — жилой дом, построенный в советское время

Ряд жилых и производственных зданий, построенных в Ленинграде в советское время.

Примечания

Литература 
 
 Исаченко В. Г. Из мастеровых в мастера. Страницы творческой биографии архитектора Д. Г. Фомичева // САЛ. — 1979. — № 12. — С. 34—37.

Ссылки 
 Санкт-Петербургские ассамблеи

Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы модерна
Похороненные на Волковском православном кладбище